Roncesvalles  o Roncesvalls , municipi de Navarra a la comarca d'Auñamendi, dins la merindad de Sangüesa
 Roncesvalles (Tolima) 
 Batalla de Roncesvalles, enfrontament armat produir l'any 778 al Pirineu entre un exèrcit franc que fugia d'una infructuosa campanya per conquerir Saragossa
 Cantar de Roncesvalles
 Orde de Roncesvalles